Винсент Пасторе (; род. 14 июля 1946, Бронкс, Нью-Йорк, США) — американский актёр кино и телевидения, известный, главным образом, благодаря роли Биг Пусси Бонпенсьеро в сериале «Клан Сопрано».

Ранние годы 
Пасторе родился в Бронксе, Нью-Йорк в итало-американской семье. Вырос в Нью-Рошелле. После окончания средней школы служил в ВМС Соединённых Штатов, а затем в течение трёх лет учился в Университете Пейс.

Карьера 
В начале своего актёрского пути Пасторе играл небольшие роли в сериалах и в некоторых довольно знаменитых фильмах (среди них, например, — «Славные парни», «Путь Карлито» и «Дневники баскетболиста»). Популярность к Винсенту пришла в 1999 году после выходы на экраны телесериала «Клан Сопрано». Ему досталась роль одного из друзей главного героя — Сальваторе Бонпенсьеро по прозвищу «Биг Пусси». Несмотря на то, что Пасторе пробыл в основном касте сериала только два сезона, позже он снялся ещё в нескольких эпизодах как специально приглашённый актёр.

Помимо этого, Пасторе после снимался и в других известных проектах: в сериалах «Практика», «Лас-Вегас», «Все ненавидят Криса», в фильмах «Мошенники» (2002), «Револьвер» (2005), «Малавита» (2013) и других.

Благодаря своей внешности и харизме, Пасторе часто играл бандитов и мафиози.

Личная жизнь 
Винсент разведён, ранее был женат на Нэнси Бёрк, у них одна дочь — Рене. Пасторе проживает в Сити-Айленд в Бронксе.

В апреле 2005 года был обвинён в нападении на подругу в ходе спора в машине: он ударил её головой о рычаг переключения передач, а затем выкинул из машины. Пасторе тогда был приговорён к общественным работам.

В 2014 году у Пасторе был диагностирован рак простаты.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в драматическом сериале